Пре́микс (от  — вперёд, предварительно и  — смешиваю) — технологическое понятие, означающее предварительно смешанные сухие компоненты, дозируемые в микроколичествах. Премиксы применяются в технологических процессах, где производится сухое смешивание компонентов для решения проблемы неравномерности смешивания. Области использования премиксов — фармацевтическая, пищевая, комбикормовая, резинотехническая, полимерная и др. промышленность.

В узком смысле Премикс — обогатительная смесь биологически активных веществ. Применяется в производстве биологически активных добавок (БАД). Также применяется для обогащения комбикормов и кормовых концентратов биологически активными веществами (БАВ) для большего (лучшего) использования генетического потенциала сельскохозяйственных животных.

Различают сложные и простые премиксы. К простым относят: витаминные, минеральные, витаминно-минеральные премиксы. Сложные премиксы дополнительно содержат синтетические незаменимые аминокислоты, кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, пребиотики, вкусо-ароматические добавки, сорбенты токсинов и прочие составляющие.

Премиксы в производстве витаминно-минеральных комплексов, БАД и в пищевой промышленности 
"Наличие у населения мультимикронутриентной недостаточности (Вильмс и др., 2017; Коденцова и др., 2017) и существование в организме межвитаминных взаимодействий диктует необходимость использования смесей витаминов и/или минеральных веществ промышленного изготовления. Потребность в микронутриентах мала, поэтому для удобства и точности внесения, тщательности перемешивания используются смеси, изготовленные на основе вещества-носителя. Поскольку смеси микронутриентов вначале были только зарубежного производства, постепенно устоялся термин премикс (от английского «premix» − предварительная смесь) (Коденцова и др., 2011; Шатнюк и др., 2014).

Внесение премиксов витаминов и минеральных веществ в пищевые продукты производится для повышения их витаминной и минеральной ценности по сравнению с естественной пищевой ценностью исходного пищевого продукта с целью улучшения пищевого статуса населения (предотвращения возникновения или ликвидации имеющегося дефицита). Гарантированное изготовителем содержание обогащающего микронутриента должно быть доведено до уровня, достаточного для удовлетворения за счёт данного продукта при обычном уровне его потребления (усреднённая суточная порция) определённой величины в процентах от норм физиологической потребности организма (МР 2.3.1.2432-08, 2008). 

Существует большое количество категорий пищевой продукции промышленного производства, которая может подвергаться обогащению микронутриентами: обогащённые пищевые продукты массового потребления, специализированные пищевые продукты, функциональные пищевые продукты. Для каждой категории продукции имеется собственная нормативная база. Очень часто требования к обогащению (перечень обогащающих добавок, формы витаминов и минеральных веществ, уровни их внесения) сформулированы в различных нормативных документах, что создаёт трудности при практическом применении премиксов на производстве. 

Кроме этого, премиксы используются при производстве готовых ВМК для индивидуального потребления, к которым предъявляются особые требования в зависимости от возраста и физиологического состояния человека.

Типы и формы ВМК премиксов 
В зависимости от назначения ВМК подразделяются на используемые в пищевой промышленности и для непосредственного потребления человеком. ВМК в форме премиксов представляют собой смеси витаминов и/или минеральных веществ, изготовленные на основе вещества-носителя. ВМК, готовые к употреблению, − смеси витаминов и/или минеральных веществ, также изготовленные на основе вещества-носителя, но предназначенные для непосредственного употребления или добавления в блюда. В зависимости от вносимых физиологически функциональных пищевых ингредиентов, ВМК подразделяются на витаминные, минеральные и витаминно-минеральные. В зависимости от форм выпуска ВМК премиксы подразделяются на сухие порошкообразные и жидкие . В зависимости от области применения их подразделяют на используемые для обогащения пищевых продуктов массового потребления, при производстве специализированных и функциональных пищевых продуктов и при производстве биологически активных добавок к пище. В зависимости от формы выпуска ВМК, готовые к употреблению, подразделяют на таблетки (без оболочки или покрытые оболочкой), в том числе жевательные, шипучие, таблетки для рассасывания; капсулы; драже, пастилки; жидкие, в том числе напитки, сиропы, концентраты для приготовления напитков; гели; порошкообразные, в том числе концентраты для приготовления напитков и т.д. Последнее находится в полном соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 июля 2014 г. № 119 «О классификации витаминно-минерального комплекса по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза», согласно которому витаминно-минеральный комплекс является «смесью витаминов, микро- и/или макроэлементов, представленной в виде порошков, драже, таблеток, гранул, порошков в капсулах, … предназначенной для восполнения недостатка витаминов и минералов в организме человека».

Премиксы в комбикормовой промышленности 

В состав премиксов входят:
 наполнитель (продукт, способный растворять и удерживать активные вещества) —— отруби, измельчённое зерно,  травяная мука, жмыхи, дрожжи и др.;
 БАВ (биологически активные вещества) —— витамины, микроэлементы, аминокислоты, ферменты (энзимы), вкусо-ароматические добавки, химико-терапевтические препараты и др.

Премиксы производятся на специализированных заводах или на специальных линиях комбикормовых предприятий. Вырабатываются для животных разных видов, возрастов и направлений продуктивности.

Код по ГС, ТН ВЭД, УКТ ЗЕД 2309 90 93 00.

Источники 

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Украины .

Технология